Bieg na 110 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Tytuł mistrzowski z poprzednich mistrzostw obronił Rosjanin Siergiej Szubienkow.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinały

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Bieg na 110 metrów przez płotki mężczyzn